Keen kan verwijzen naar:

De Keen is een veenwater in Midden-Delfland

Een achternaam
Andrew Keen, Amerikaans auteur
Geoffrey Keen, Brits acteur
Trinko Keen, Nederlands tafeltennisser
Raymond Keene, Brits schaker

of
Commander Keen, naam van een serie van computerspellen gemaakt door id Software